Luke Lea ist der Name folgender Personen:

* Luke Lea (Politiker, 1783) (1783–1851), US-amerikanischer Politiker, Kongressabgeordneter
 Luke Lea (Politiker, 1879) (1879–1945), US-amerikanischer Politiker, Senator